Валленродская библиотека () — существовавшее в Кёнигсберге в XVII—XX веках книжное собрание.

Становление 
Библиотека получила название по имени её основателя, Мартина фон Валленродта (1570—1632), относившегося к дворянскому прусскому роду Валленродтов. Мартин собирал книги по самым различным отраслям знания. Первое его книжное собрание насчитывало около трёх тысяч томов, но оно погибло полностью во время пожара в 1623 году. Однако собиратель книг не отчаялся и начал заново собирать библиотеку. К моменту смерти Мартина фон Валленродта восстановленный фонд библиотеки составлял около двух тысяч книг.
Передавая своё книжное собрание наследникам, Мартин в своём завещании написал: «Книги — источник мудрости и фундамент образования, и их надо строго беречь».

Развитие 
Самым активным продолжателем дела отца стал его младший сын, Эрнст Иоганн. Этот образованный человек, бывший гуманистом, изучал в кёнигсбергском университете юриспруденцию и древние языки. В поисках знаний он побывал во многих странах Европы и даже в Северной Америке. Отовсюду он привозил книги для пополнения библиотеки.
В 1650 году библиотека по решению совета города Кнайпхофа (одного из трёх Кёнигсбергских городов) и с согласия графа была размещена в башне кафедрального собора Кёнигсберга. При этом Эрнст выкупил у города те комнаты, в которых располагалась библиотека, которую он сам предпочитал называть «учёным кабинетом мудрствования». В соответствии с его наказом «в библиотекари выбирали только образованных людей».

В непосредственной близости от собора располагался кёнигсбергский университет Альбертина, поэтому его студенты и профессора активно пользовались валленродской библиотекой, тем более, что по богатству фондов она не только не уступала университетской, но и превосходила её.

Благодаря Эрнсту библиотека стала одновременно и своеобразным географическим музеем, где хранились его путевые заметки, рассказы о великих путешественниках прошлого, глобусы, географические карты, а также многочисленные заморские сувениры и диковинки.

Хранились в библиотеке и исторические документы, например охранная грамота, данная Карлом V Мартину Лютеру перед посещением им совета в Вормсе.

В середине XVII века помещение библиотеки было оформлено в стиле северо-немецкого акантового барокко голландским художником Христофом Грегором Сангкнехтом и кёнигсбергским резчиком по дереву Исааком Ригой.

В 1675 году библиотека стала частью кёнигсбергского университета и была открыта для свободного посещения. На тот момент в ней имелись книги по всем отраслям знаний: теологии, истории, географии, экономике.

Позднее библиотека стала специальным отделом государственной и университетской библиотеки. Окончательно же род Валленродтов передал библиотеку государству в 1721 году на том условии, что Валленродты сохраняли право кураторства библиотеки. Кроме того, библиотека должна была работать в соответствии со специальным режимом.

В середине XIX века фонды библиотеки насчитывали уже около десяти тысяч экземпляров книг и рукописей.

В 1908 году часть Валленродской библиотеки была передана в Университетскую библиотеку.

Гибель 
Библиотека прекратила своё существование в годы Второй мировой войны. Сначала всё так же располагавшаяся в башне собора библиотека сильно пострадала в результате английских бомбардировок в августе 1944 года, а после штурма города советскими войсками 6—9 апреля 1945 года остатки этого богатейшего книжного собрания были разрознены и рассеялись по всему свету.

Видимо, ещё перед бомбардировками города наиболее ценная часть библиотеки была рассредоточена, так как подборка редких книг XVI—XVIII веков была обнаружена в помещениях университетской библиотеки, а некоторое количество семейных альбомов XVI—XIX веков — в подвале расположенного неподалёку здания. Эти части библиотеки были обнаружены поисковой бригадой от Комитета по делам культпросветучреждений при Совнаркоме РСФСР под руководством Т. А. Беляевой, действовавшей в Кёнигсберге летом 1945 года.

Вместе с другими находками бригады Беляевой, часть валленродской библиотеки была упакована в ящики и временно размещена в помещении бывшего Государственного архива Кёнигсберга (ныне здание областной научной библиотеки).
 
Из шестидесяти ящиков с находками 35 должны были остаться в Кёнигсберге, чтобы стать ядром будущего местного музея, а остальные должны были быть отправлены в Москву. Однако даже к началу 1946 года ни один из ящиков до Москвы не дошёл.

В марте 1946 года в Кёнигсберг по распоряжению комитета по делам культпросветучреждений прибыл директор Центрального хранилища музейных фондов пригородных дворцов Ленинграда А. М. Кучумов. По прибытии в Кёнигсберг Кучумов обнаружил здание бывшего архива пустующим и неохраняемым. Все ящики исчезли в неизвестном направлении.

В августе 1995 года в Координационный центр по поискам культурных ценностей позвонил неизвестный. Он спросил, представляет ли ценность мраморный бюст женщины с надписью «Подарок Кёнигсбергу от Б. Муссолини». Такой бюст находился в одном из ящиков, оставленных на хранение в здании архива вместе с книгами библиотеки Валленродта.

Таким образом, скорее всего, найденные летом 1945 года книги валленродской библиотеки были расхищены и ныне являются экспонатами неафишируемых частных коллекций.

В настоящее время в Калининградском государственном университете хранится лишь небольшая часть (291 том XVI—XVIII веков) знаменитой библиотеки. До 1982 года эта часть библиотеки, вывезенная из Кёнигсберга сразу после войны, находилась в закрытом подмосковном спецхране, в бывшем имении Узкое.

Часть книг библиотеки Валленродта оказалась в библиотеке польского города Торуни, в библиотеках Москвы, Санкт-Петербурга, Ольштына, Вильнюса, Сибири.

Воссоздание 

В 2005 году был восстановлен исторический облик помещений библиотеки. Деревянная отделка библиотеки была воссоздана специалистом по редкой и раритетной мебели М. Ибрагимовым, по проекту  Генерального директора "Кафедрального собора" И.А.Одинцова .

В 2008 году краевед А.Овсянов передал библиотеке коллекцию монет-солидов Тевтонского ордена.

В помещениях библиотеки проводятся различные культурные мероприятия, в том числе концерты и лекции.

Литература 
 Овсянов А.П. В руинах старого замка. Очерки о поисках утраченных культурных ценностей. — Калининград: «Янтарный сказ», 1997.
 Гальцов В.И. Кёнигсбергский Нестор / Под ред. С. А. Горбуновой, Художн. А. В. Старцев. Калининградское книжное издательство, 2002.
 Рогачевский А.Л. Очерки по истории права Пруссии XIII–XVII вв.: (По материалам рукописных собраний Берлина и Санкт-Петербурга). СПб.: Издательство Юридического института (Санкт-Петербург), 2004 (включает очерк о формировании кёнигсбергских книжных и рукописных коллекций, в том числе Валленродтовской библиотеки).
 Книги из собрания Валленродтов в Библиотеке РАН. Каталог книг формата «in quarto» / [Подгот. изд. Г. Н. Питулько]. СПб.: Дмитрий Буланин, 2020. — 1088 с. [текст], 32 с. [цв. вкл.].
 Königsberger Buch- und Bibliotheksgeschichte / Hrsg. von A.E. Walter (Aus Archiven, Bibliotheken und Museen Mittel- und Osteuropas. Bd. 1). Köln–Weimar–Wien, 2004.

Примечания 

Кёнигсбергский университет
Библиотеки Кёнигсберга
Частные библиотеки